Дмитрий Игоревич Узинский (род. , Благовещенск, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
Узинский воспитанник «Спартака-Приморье», первый тренер — Валерий Булах.

В 2009 году, приехав с командой Благовещенска во Владивосток на чемпионат АСБ, Узинский был приглашён в юношеский состав «Спартак-Приморье». За основную команду дебютировал в 2012 году. В мае 2014 года Дмитрий подписал трёхлетний контракт с приморским клубом. В сезоне 2013/2014 стал бронзовым призёром Суперлиги, а в 2013 и 2015 годах становился бронзовым призёром Кубка России.

В августе 2015 года Узинский перешёл в «Сахалин», с которым стал чемпионом Суперлиги-1. За 39 игр, Дмитрий в среднем набирал 5,7 очка, 3,1 подбора и 0,9 передачи.

В августе 2016 года Узинский находился на просмотре в «Нижнем Новгороде», по итогам которого подписал с клубом 3-летний контракт.

В сезоне 2018/2019 в Единой лиге ВТБ Узинский в среднем набирал 6,4 очков, 3,2 подборов и 1,5 передачи. В Лиге чемпионов ФИБА его статистика составила 5,8 очков, 3,5 подборов и 0,8 передачи.

В июне 2019 года Узинский перешёл в УНИКС подписав контракт по схеме «1+1».. В 22 матчах Единой лиги ВТБ Дмитрий набирал 2,5 очка и 1,4 подбора.

В августе 2020 года Узинский подписал с УНИКСом новый контракт.

В сезоне 2020/2021 Узинский стал серебряным призёром Еврокубка и Единой лиги ВТБ. В общей сложности за сезон Дмитрий провёл 55 матчей во всех турнирах. В Единой лиге ВТБ его статистика составила 3,4 очка и 1,7 подбора.

В июле 2021 года Узинский продлил контракт с УНИКСом.

В сезоне 2021/2022 Узинский стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, чемпионата России и Суперкубка Единой лиги ВТБ. В 28 матчах Единой лиги ВТБ Узинский в среднем набирал 4,7 очка и 1,3 подбора. В 25 матчах Евролиги его статистика составила 2,6 очка и 0,7 подбора.

В июне 2022 года Узинский стал игроком «Локомотива-Кубань».

Личная жизнь 
В мае 2017 года Дмитрий Узинский и его девушка Валерия официально стали мужем и женой.

Достижения 
  Серебряный призёр Еврокубка: 2020/2021
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2020/2021
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2021/2022
  Бронзовый призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Серебряный призёр чемпионата России: 2020/2021
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2021/2022
  Чемпион Суперлиги: 2015/2016
  Серебряный призёр Суперлиги: 2014/2015
  Бронзовый призёр Суперлиги: 2013/2014
  Серебряный призёр Кубка России (2): 2017/2018, 2018/2019
  Бронзовый призёр Кубка России (2): 2012/2013, 2014/2015

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Сахалин»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Локомотив-Кубань»